ABC literkowe chochliki (ang. ABC Monsters, 2007) – malezyjski serial animowany wyprodukowany przez Animasia Studio.

Opis fabuły 
Serial opowiada o literkowych chochlikach zamieszkujących książęcy dwór. Literki ciekawe świata uciekają z ogrodu, a sześcioletnia księżniczka Ania (ang. Alice) i jej ośmioletni przyjaciel Maciek (ang. Brian) muszą je odnaleźć.

Bohaterowie 
 Księżniczka Ania (ang. Alice) - sześcioletnia dziewczynka, przyjaciółka Maćka.
 Maciek (ang. Brian) - ośmioletni chłopiec, przyjaciel Ani. 
 Słodka Pszczółka (ang. Cherry Berry) - dobra wróżka.
 Król Słówko (ang. King Wordy) - władca krainy słów, ojciec Ani.
 Królowa Gryzmołka (ang. Queen Scribble) - władczyni krainy słów, mama Ani.

Wersja polska 
 Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie MiniMini – Start International Polska.
 Reżyseria: Paweł Galia.
 Dialogi polskie: Witold Surowiak.
 Dźwięk i montaż: Jerzy Wierciński.
 Kierownictwo produkcji: Anna Krajewska.
 Wystąpili m.in.:
 Agnieszka Maliszewska – Narrator.
 Olga Zaręba – Ania.
 Krzysztof Wójcik – Maciek.
 Zuzanna Galia – Słodka pszczółka.
 Ewa Serwa – Królowa Gryzmołka.
 Wojciech Machnicki – Król Słówko.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona (ang.).

Malezyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2007